Conquest (slovensko osvojitev) je lahko:
 HMS Conquest - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Robert Conquest, britanski zgodovinar
 Conquest, New York
 Conquest (1980) - studijski album angleške rock skupine Uriah Heep.